Etemadi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Nur Ahmad Etemadi (1921–1979), afghanischer Diplomat und Politiker
 R. Etemadi (* 1934), iranischer Schriftsteller